Erythrocercus holochlorus és una espècie d'ocell de la família dels eritrocèrcids (Erythrocercidae) que habita la selva humida, bosc de ribera i matolls costaners des del sud de Somàlia, a través de la costa de Kenya, fins al nord-est de Tanzània.

Referències 

Passeriformes